—  японский астроном-любитель и первооткрыватель астероидов, который работает в обсерватории города Морияма в префектуре Сига. За пять лет наблюдений с 1995 по 2000 годы им в общей сложности было открыто 20 астероидов, четыре из которых были обнаружены совместно с Робертом Макнотом.

См. также 
 Масанори Хирасава
 Осаму Мурамацу
 Масахиро Коисикава

Примечания 

Википедия:Биографии современников
Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы Японии
Первооткрыватели астероидов